La Société Télé Pakistan (; ), est le réseau principal de télévision d'état au Pakistan, faisant partie de Radiodiffusion télévision pakistanaise.

Chaînes

Notes et références

Liens externes 
 

Chaîne de télévision au Pakistan
Entreprise fondée en 1964
Chaîne ou station de télévision fondée en 1964